De Kurversgraaf is een restant van de vestingwerken van Arcen en dateert vermoedelijk uit de 15e eeuw. Vanaf 1969 is het restant een rijksmonument.

Samen met de Schanstoren van Arcen is dit de enige zichtbare restanten van de Arcense vesting. Deze vesting werd begrensd door de Maas aan westzijde, de Graaf aan noordzijde, de Wal (vermoedelijk met een poort met de naam Koepoort) aan oostzijde, en de Kurversgraaf en Schanstoren aan zuidzijde.

Lange tijd heeft er twijfel bestaan of de gracht, en daarmee ook de Schanstoren, onderdeel is geweest van de verdedigingswerken van de Fossa Eugeniana, maar aangezien deze in Arcen niet geheel tot aan de Maas werd gebouwd (ter hoogte van Arcen zou de Fossa Eugeniana een hoek maken richting Venlo), weet men nu dat het gaat om een gracht die slechts om de vesting was aangelegd.

Externe link 
 Korte omschrijving op gemeentelijke monumentenwebsite

Zie ook 
 Lijst van rijksmonumenten in Arcen

Rijksmonument in Venlo
Vestingwerk van Venlo